|-
| 136401 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136402 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136403 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136404 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136405 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136406 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136407 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136408 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136409 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136410 - || || 15 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136411 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136412 - || || 18 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136413 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136414 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136415 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136416 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136417 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136418 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136419 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136420 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136421 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136422 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136423 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136424 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136425 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136426 - || || 4 de febrer, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136427 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136428 - || || 2 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136429 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136430 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136431 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136432 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136433 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136434 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136435 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136436 - || || 1 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136437 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136438 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136439 - || || 4 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136440 - || || 4 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136441 - || || 4 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136442 - || || 4 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136443 - || || 4 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136444 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136445 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136446 - || || 4 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136447 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136448 - || || 8 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136449 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136450 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136451 - || || 8 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136452 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136453 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136454 - || || 9 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136455 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136456 - || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136457 - || || 8 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136458 - || || 13 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136459 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136460 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136461 - || || 11 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136462 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136463 - || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136464 - || || 11 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136465 - || || 13 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136466 - || || 13 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136467 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136468 - || || 11 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136469 - || || 17 de març, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 136470 - || || 30 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136471 - || || 30 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136472 - || || 31 de març, 2005 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 136473 - || 2005 GB || 1 d'abril, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 136474 - || || 3 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136475 - || || 5 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136476 - || || 6 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136477 - || || 4 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136478 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136479 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136480 - || || 3 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136481 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136482 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136483 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136484 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136485 - || || 4 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136486 - || || 6 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136487 - || || 9 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136488 - || || 7 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136489 - || || 10 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136490 - || || 10 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136491 - || || 13 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136492 - || || 11 d'abril, 2005 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 136493 - || || 9 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136494 - || || 11 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136495 - || || 13 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136496 - || || 12 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136497 - || || 16 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136498 - || || 4 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136499 - || || 4 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136500 - || || 9 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
6